PSM steht für:
 Partidul Socialist al Muncii, Sozialistische Arbeiterpartei in Rumänien (1990–2003)
 Permanenterregte Synchronmaschine, siehe Erregersysteme für Synchronmaschinen#Permanentmagneterregung von Synchronmaschinen
 Personal Security Manager, siehe Liste der Mozilla-Produkte
 Perspective Shadow Mapping in der Computergrafik, siehe Shadow Mapping
 Peter, Sue & Marc, eine Schweizer Musikband
 Pflanzenschutzmittel
 Pia Societas Missionum, eine Gesellschaft apostolischen Lebens in der römisch-katholischen Kirche
 Pistolet Samosarjadnyj Malogabaritnyj, ein russischer Pistolentyp, siehe PSM (Pistole)
 Platoon Sergeant Major, ein Warrant Officer der 1940er, siehe Warrant Officer#British Army
 PlayStation Mobile, ein Software-Framework von Sony
 PlayStation Move, ein Controller von Sony
 Polymer Service Merseburg, sachsen-anhaltische Forschungs- und Dienstleistungsinstitution für die Kunststoffindustrie
 Porsche Stability Management, Stabilisierungssystem im Porsche, siehe Fahrdynamikregelung
 Power Saving Mode, Energiesparmodus, siehe Advanced Configuration and Power Interface
 Preussische Spirituosen Manufaktur
 Professional Scrum Master, ein Anwender-Zertifikat von Scrum.org, siehe Scrum#Scrum Master
 Projekt System & Management GmbH, eine gemeinsame Projektfirma der beiden Puma-Hersteller, siehe Puma (Schützenpanzer)#Projektierung_und_Realisierung
 Propensity score matching, ein statistisches Matchingverfahren für Kausalanalysen
 Psychosomatische Medizin
 Pulse-Step-Modulation, ein Modulationsverfahren der Energietechnik

Abkürzung